Kokcharov (Кокшаров) est un nom de famille russe, notamment porté par :
 Édouard Kokcharov (1975-), un ancien joueur de handball russe ;
  (1818-1893), un minéralogiste et cristallographe russe, major-général dans l'Armée impériale.